

Sigle 
 Operational Conversion Unit – unità delle forze aeree militari
 Organización de Consumidores y Usuarios – organizzazione di consumatori spagnola

Codici 
 ocu – codice ISO 639-3 della lingua ocuilteca